Il doppio del torneo di tennis Croatia Open Umag 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jaroslav Levinský e David Škoch che hanno battuto in finale Guillermo García López e Albert Portas 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Lukáš Dlouhý /  Pavel Vízner (primo turno)
 Jaroslav Levinský /  David Škoch (campioni)

 Lucas Arnold Ker /  Christopher Kas (quarti di finale)
 Jan Hernych /  Robin Vik (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Croatia Open Umag 2006